«Vienmēr klusi» — четвертий студійний альбом латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущений у 1984 році.

Список композицій 
 «Vienmēr klusi» (Ingus Baušķenieks/Andris Kalniņš/Mārtiņš Rutkis/Viesturs Slava/Zigmunds Streiķis/Roberts Gobziņš) — 7:08
 «Mazais autobuss» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Hardijs Lediņš/Juris Boiko) — 3:34
 «Kāpēc tu man saki 'Jā'?» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Gobziņš) — 4:29
 «Pastnieks trakais» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Gobziņš) — 1:00
 «Mēness deja» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Lediņš/Boiko) — 7:27
 «JJJ — ???» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis) — 0:53
 «Sliekutēva vaļasprieks» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Gobziņš) — 3:14
 «Parastais pastnieks» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Lediņš/Boiko) — 4:18
 «Čemodāns» (Baušķenieks) — 0:26
 «Milžu cīņa» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Lediņš) — 5:11
 «Alise un runcis» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis) — 2:04
 «Svešā malā» (Baušķenieks/Kalniņš/Rutkis/Slava/Streiķis/Gobziņš) — 4:08

Джерела 
 Dzeltenie Pastnieki ‎– Vienmēr Klusi 

Альбоми Dzeltenie Pastnieki